

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Olh“ beginnt.

Olh 



Olha 
 Ölhafen, Sixtus I. († 1539), Sekretär von Kaiser Maximilians I.
 Olhagaray, César (* 1951), chilenischer bildender Künstler

Olhe 
 Olheiser, Michael (* 1975), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer

Olho 
 Ølholm, Anders (* 1983), dänischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Oľhová, Jana (* 1959), slowakische Schauspielerin